Gabriel Garcia i Anglada (Girona, 1876 - Cassà de la Selva, 1936), músic i sacerdot cassanenc

 Gabriel Garcia de la Torre Gabri (Sallent, 1979), futbolista català